2-й Чемпионат Мира по баскетболу среди девушек (до 17 лет) прошёл в Амстердаме в 2012 году. В финальной стадии примут участие 12 национальных сборных, жеребьёвка турнира состоялась 10 февраля 2012 года.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 2 группы по 6 в каждой. По результатам однокруговых турниров 4 лучшие команды выходят в 1/4 финала и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах 5—6-е места, проводят стыковые классификационные матчи.

Первый этап

Группа A

Группа В

Квалификация за 9 — 12-е места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Игры плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5-8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12.

Лидеры Чемпионата 

Символическая пятёрка турнира
  Эвелин Мавули
  Юника Накамура
  Даймонд Дешилдс
  Линней Харпер
  Летисия Ромеро

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2012 (девушки до 20 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2012 (девушки до 18 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2012 (девушки до 16 лет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата мира

2012
2012 год в баскетболе